Болотовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Болотовка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Болотовка — деревня в Ефремовском районе Тульской области, упразднена в 2022 г.
 Болотовка — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина 
 Болотовка — село в Бурынскомрайоне Сумской области.